Les élections législatives suédoises de 1979 se sont déroulées le .

La coalition de centre droit réunissant les Modérés, le Parti du centre et le Parti du peuple remporte 175 sièges, soit un de plus que le Parti social-démocrate et son allié le Parti de Gauche. Le centriste Thorbjörn Fälldin redevient Premier ministre.

Résultats 

Suede
1979
Election Suede
1979 en Suède